Рафаэль Надаль — победитель турнира. В финале испанец переиграл прошлогоднего чемпиона: швейцарца Роджера Федерера.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Маррей] (Четвертьфинал)
  Робин Сёдерлинг (Второй раунд)
  Энди Роддик (Отказ)  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд, отказ)
  Марин Чилич ''(Третий раунд)

<li> Давид Феррер (Полуфинал)
<li> Михаил Южный (Второй раунд)
<li> Томаш Бердых (Отказ)
<li> Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
<li> Джон Изнер (Третий раунд)
<li> Сэм Куэрри (Первый раунд)
<li> Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li> Томас Беллуччи ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010